Fred Brathwaite, noto come Fab 5 Freddy – writer e conduttore televisivo statunitense
 Kamau Brathwaite – poeta e accademico barbadiano
 Ryan Brathwaite – ostacolista barbadiano
 Shane Brathwaite – ostacolista barbadiano